Бережн́а — українське прізвище.

Відомі носії:
 Бережна Галина Василівна (1943) — українська літераторка, педагог, перекладачка румунської, болгарської, словацької, білоруської та італійської художньої літератури.
 Бережна Зоя Яківна (1961) — український регіональний політичний діяч, секретар Херсонської міськради (2010—2014), тимчасовий в.о. міського голови Херсона (2012—2014).
 Бережна Ірина Григоріївна (1980—2017) — український політик, народний депутат України.
 Бережна Лариса Віталіївна ( 1961) — радянська і українська легкоатлетка, спеціалістка по стрибках в довжину.
 Бережна Любов Іванівна (1955) — українська гандболістка, олімпійська чемпіонка монреальської і московської Олімпіад у складі збірної СРСР з гандболу.
 Бережна Марина Сергіївна (1990) — росссійська співачка, солістка росссійської поп-групи «».
 Бережна Тетяна Миколаївна (1982) — українська лучниця, олімпійка.
 Бережна Яна Юріївна (1997) — українська плавчиня, майстер спорту України міжнародного класу]. Срібна призерка Літніх Паралімпійських ігор 2012 року.

Див. також 
 Бережний
 Бережне

Українські прізвища
Жіночі форми прізвищ